

Geografia 
 Monte Niblock – montagna dell'Alberta, in Canada

Persone 
 Mickey Niblock – calciatore irlandese
 Phill Niblock – compositore e videografo statunitense
 Robert Niblock – imprenditore statunitense, fondatore della Lowe's